AIFA ist die Abkürzung für:

 Agenzia Italiana del Farmaco, Italienische Arzneimittelagentur
 Argelander-Institut für Astronomie, Institut der Universität Bonn

Abkürzung